Подлужный — фамилия; имеет женскую форму Подлужная. Известные носители:
 Подлужный, Александр Иосифович (1935—2005) — белорусский языковед, академик Национальной академии наук Белоруссии.
 Подлужный, Валерий Васильевич (1952—2021) — советский украинский легкоатлет, прыгун в длину, призёр Летних Олимпийских игр 1980 года, десятикратный чемпион СССР.
 Подлужный, Василий Демьянович (1910 — ?) — генерал-майор технических войск Вооружённых сил СССР.
 Подлужный, Леонид Ефимович (1928—2012) — комбайнёр совхоза «Победа» (Белорусская ССР), Герой Социалистического Труда.

 Подлужная, Людмила Брониславовна (род. 1964) — белорусский государственный деятель.

См. также 
 Подлужное